Sorinière

 Claude François du Verdier de la Sorinière, écrivain français du  ;
 Jean Morin de la Sorinière, juriste et historien français du .

Voir aussi 
 Château de la Sorinière.

Homonymie de patronyme